Landtagswahlkreis 27 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Karlsruhe I (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Nürtingen (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Dahme-Spreewald II/Oder-Spree I (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Teltow-Fläming II (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Fürstenwalde II (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Wetterau III (seit 2008)
 Wahlkreis Rheingau-Taunus I (1983 bis 2003)
 Wahlkreis 27 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 27 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Nordwestmecklenburg I (seit 1994)
 Landtagswahlkreis Waren – Röbel (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Hannover-Mitte (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Hannover-Ricklingen (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Alfeld (2003)
 Landtagswahlkreis Bad Pyrmont (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Münden (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis III – Euskirchen III (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis III (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Oberbergischer Kreis I (2000)
 Landtagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis I (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis-Nord (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Mainz I (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Leipzig 1 (seit 2014)
 Wahlkreis Leipzig 3 (2004 und 2009)
 Wahlkreis Leipzig 2 (1994 und 1999)
 Wahlkreis Weißwasser (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Dessau-Roßlau-Wittenberg (seit 2011)
 Landtagswahlkreis Dessau-Roßlau (2006)
 Landtagswahlkreis Jessen (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Staßfurt (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Norderstedt (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Segeberg-Ost (2012)
 Landtagswahlkreis Pinneberg-Elbmarschen (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Steinburg-Ost (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Kiel-West (1967 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Kiel-Süd (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Steinburg-Nord (1950)
 Landtagswahlkreis Süderdithmarschen-Marne (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Erfurt IV (seit 1994)
 Wahlkreis Gera-Nord (1990)